Демос ( «народ») — в Древней Греции божество, персонификация народа греческих полисов. Наиболее почиталось в Афинах, однако статуя «Демоса спартанского» была и в Спарте.

Статуя Демоса работы Леохара находилась в Афинах. Павсаний также упоминает картину с его изображением и статую работы Лисона.

Демос — действующее лицо комедии Аристофана «Всадники».

Примечания 

Древнегреческие боги
Боги по алфавиту